Antynormatywizm - przyjęcie postawy przez badaczy wolnej od wartościowania. Działalność poznawcza jest neutralna w stosunku do toczących się w społeczeństwie sporów o wartości i nie dostarcza argumentów żadnej z uczestniczących w nich stron.

Metodologia nauki